Каскада ( – водопад) е основа за производни понятия, свързани с водопад, падане, поредица и др. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Вода 
 каскада – поредица от малки водопади
 каскада – архитектурен комплекс с изкуствен водопад или поредица от водопади
 каскада – поредица от водноелектрически централи на река

Топоними 
 „Каскада“ – национален парк в Нов Южен Уелс, Австралия
 Каскада – планина в провинция Албърта, Канада
 Каскади – планинска верига в Канада и САЩ
 Каскада – планина в щата Ню Йорк, САЩ

Други 
 каскада – имитация на свободно падане като акробатически, цирков или кинематографически трик, изпълнявана от професионалист (каскадьор) вместо актьора в ролята
 каскада – стъпаловидно разположение на прозорци на компютър
 Cascade – компютърен вирус
 Open CASCADE – френска програмна разработка
 информационна каскада – икономическа теория
 „Опел Каскада“ – модел леки автомобили